Червоний рис може означати:
 Червоний рис, також відомий як бур'янистий рис — низькодохідні  сорти рису, що трапляється як бур'ян на полях рису кращої якості.
  Тайський червоний рис, сорт довгого рису без клейковини.
 Бутанський червоний рис, середньозерновий рис, вирощений в Королівстві Бутан в східних Гімалаях
 Камаргський червоний рис, відносно новий сорт рису, вирощується в водно-болотних угіддях регіону Камарг на півдні Франції
 Гемпширський червоний рис, вирощується в районі невеликого села на південному заході від Андовера, графство Гемпшир, Англія

Див. також 
  Рис Вегані, різний ароматичний коричневий рис, виведений наприкінці 20-го століття
 Червоний дріжджовий рис, рис ферментований з червоною цвіллю, який використовується в східній азійській кухні і китайській традиційній медицині
 Секіхан, буквально «червона квасоля рису», традиційна японська страва